Judo na Letniej Uniwersjadzie 2007 odbywało się w dniach 13 – 17 sierpnia w halach Thamassat University oraz Rangait Center w Bangkoku. Rozegranych zostało 18 konkurencji po 9 konkurencji męskich i żeńskich.

Konkurencje

Polska kadra

Miejsca punktowane

Czołówka tabeli medalowej 

Strona FISU